Cesária é um disco da intérprete caboverdiana Cesária Évora, editado em 1995.

Canções

Nota

Ligações externas

Álbuns de Cesária Évora
Álbuns de 1995